Il tabellone di doppio dell'v 2010, torneo di tennis facente parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito del ITF Women's Circuit 2010, è stato vinto dalla francese Aurélie Védy in coppia con la statunitense Mashona Washington (tds n. 1). In finale hanno sconfitto con il punteggio di 6-3, 6-3 la brasiliana Maria Fernanda Alves e l'argentina Florencia Molinero.

Teste di Serie

  Aurélie Védy /  Mashona Washington (campionesse)
  Chen Yi /  Ahsha Rolle (primo turno)

  Jorgelina Cravero /  María Irigoyen (quarti di finale)
  Nikola Fraňková /  Melanie Klaffner (primo turno)

Altre Giocatrici
Giocatrici passate dalle qualificazioni:
  Julia Cohen /  Georgie Stoop (primo turno)
  Eva Birnerová /  Alina Židkova (quarti di finale)

Giocatrici che hanno ricevuto una Wild Card
  Nicole Melichar /  Sachia Vickery (primo turno)
  Kimberly Couts /  Christina McHale (semifinali)
  Jennifer Magley /  Jacquelyn Rosen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Ace Sports Group Tennis Classic 2010